Ian Scott peut faire référence à :

 Ian Scott, un auteur-compositeur- producteur de rock et country ;
 Ian Scott, un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ian Scott, un coureur cycliste britannique ;
 Ian Scott, le premier pseudonyme de l'acteur pornographique français Yannick Dambrine, aujourd'hui connu sous le pseudonyme de Yanick Shaft.

Voir aussi 
 Scott Ian, guitariste du groupe américain Anthrax